Рудолф II од Бургундије је био краљ Бургундије од 912. до 937. и краљ Италије. Био је син Рудолфа I од Бургундије и Guilla of Provence.

Породично стабло

Спољашње везе 

Умрли 937.
Династија Велф
Краљеви Италије